Trittico della deposizione dalla croce è un complesso di "tre pannelli" dipinti a olio su tavola, realizzati tra il 1611 ed il 1614 dal pittore Pieter Paul Rubens. Lo scomparto centrale misura 420x310, mentre i due laterali misurano cm 420x150.

È conservato nella Cattedrale di Nostra Signora di Anversa.

Altri progetti 

Dipinti di Pieter Paul Rubens
Dipinti sulla deposizione di Gesù
Dipinti nella cattedrale di Anversa